Guimerà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guimerà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Guimerà (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar